Список мини-футбольных клубов, принимавших участие в чемпионатах УССР и Украины по мини-футболу (футзалу).

 «Агроуниверситет» (Днепропетровск)
 «Авангард» (Жёлтые Воды)
 «Авангард» (Монастырище)
 «Александр» (Харьков)
 «Будивел» (Днепропетровск)
 «Виннер Форд–Университет» (Запорожье)
 «Водеяр» (Кременчуг)
 «Вулкан» (Черкассы)
 «Газ» (Алушта)
 «Горняк» (Красногоровка)
 «Деливери» (Донецк)
 «Днепроспецсталь» (Запорожье)
 «Днестровец» (Белгород-Днестровский)
 «Донбасс» (Донецк)
 «Донцемент» (Амвросиевка)
 «ДХТИ» (Днепропетровск)
 «Енакиевец» (Енакиево)
 «Заря» (Ровно)
 «Запорожкокс» (Запорожье)
 «Инга» (Харьков)
 «Интеркас», «ИнтерКрАЗ» (Киев)
 «Искра» (Луганск)
 «Интурист» (Запорожье)
 «Кардинал-Ровно» (Ровно)
 «Кварц» (Керчь)
 «Корпия-Политехник» (Киев)
 «Кий-Политехник» (Киев)
 «Капитал» (Красногоровка)
 «Кардинал-Ровно» (Ровно)
 «Киевская Русь» (Донецк)
 «Колос» (Сумы)
 «Контингент» (Житомир)
 «Локомотив» (Одесса)
 «Локомотив» (Харьков)
 «ЛТК» (Луганск)
 «ЛТК-ИнБев-НПУ» (Луганск, Житомир, Киев)
 «Маяк» (Харьков)
 «Маррион» (Одесса)
 МГП «Электрон» (Львов)
 «Механизатор» (Днепропетровск)
 «Металлург» (Светловодск)
 «Металлург» (Владимировка)
 «Металлист» (Днепропетровск)
 «Метрополитен» (Киев)
 «Море» (Черноморск)
 «Монолит» (Харьков)
 «Надежда» (Запорожье)
 «Нике» (Днепропетровск)
 «Норд» (Одесса)
 «Омета» (Херсон)
 «Огнеупорщик» (Красногоровка)
 «Орбита» (Запорожье)
 «Политехник» (Кременчуг)
 «Планета-Мост» (Киев)
 «Приват» (Кривой Рог)
 «Продэксим» (Херсон)
 «ПВС» (Севастополь)
 «Рита» (Харьков)
 «Случ» (Ровно)
 «Славутич» (Славута)
 «СумыГаз» (Сумы)
 «СумДУ-Автомар» (Сумы)
 «Синтез» (Кременчуг)
 «СКИФ–Силекс» (Киев)
 «Спутник» (Херсон)
 «Спортлидер+» (Хмельницкий)
 «Слид» (Киев)
 «Тайм» (Львов)
 «Телеком» (Донецк)
 «Титан-Заря» (Покровское)
 «ТВД» (Львов)
 «Точприбор» (Харьков)
 «Трактор» (Ивано-Франковск)
 «Украина» (Львов)
 «Универ-Локо» (Харьков)
 «Уголек» (Макеевка)
 «Укрсплав» (Донецк)
 «Униспорт-Будстар» (Киев)
 «Ураган» (Ивано-Франковск)
 «Факел» (Львов)
 «Фортуна» (Днепропетровск)
 «Фотоприбор» (Черкассы)
 «Формовщик» (Амвросиевка)
 ХИТ (Киев)
 «Шахтёр» (Донецк)
 «ЭверБак» (Одесса)
 «Энергия» (Львов)
 «Энергия» (Чернигов)
 «ЭХО» (Харьков)

Источники 
 Владимир Братусь. Страницы истории футзала в Украине
 
 
 

Украина

Списки:Футбол на Украине